Het gouden kompas (trilogie), een trilogie, geschreven door Philip Pullman
 The Golden Compass, een film gebaseerd op het eerste boek van deze trilogie: Het Noorderlicht